6-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошёл с 22 октября по 2 ноября 1963 года в четырёх городах Румынии с участием 13 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и во второй раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
СССР, Чехословакия, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Югославия, ГДР, Нидерланды, ФРГ, Австрия, Турция, Дания .

Система проведения чемпионата 
13 команд-участниц чемпионата на предварительном этапе были разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из групп) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Учитывались результаты встреч команд-финалистов между собой на предварительном этапе. Итоговые 9—13-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Бухарест 

 22 октября: Болгария — Турция 3:0 (15:4, 15:3, 15:0).
 23 октября: СССР — Болгария 3:0 (15:8, 15:10, 15:9).
 24 октября: СССР — Турция 3:0 (15:1, 15:3, 15:0).

Группа В 
Крайова 

 22 октября: Румыния — Австрия 3:0 (15:0, 15:0, 15:3).
 23 октября: Румыния — ГДР 3:1 (15:12, 16:18, 15:12, 15:3).
 24 октября: ГДР — Австрия 3:0 (15:1, 15:0, 15:0).

Группа С 
Констанца 

 22 октября: Чехословакия — Дания 3:0 (15:6, 15:4, 15:2); Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:11, 16:14).
 23 октября: Нидерланды — Дания 3:0 (15:0, 15:2, 15:2); Чехословакия — Венгрия 3:1 (15:3, 9:15, 15:10, 16:14).
 24 октября: Венгрия — Дания 3:0 (15:0, 15:5, 15:2); Чехословакия — Нидерланды 3:1 (15:13, 18:16, 12:15, 15:9).

Группа D 
Констанца 

 22 октября: Польша — ФРГ 3:0 (15:1, 15:6, 15:5).
 23 октября: Польша — Югославия 3:0 (15:10, 15:7, 15:8).
 24 октября: Югославия — ФРГ 3:1 (16:14, 15:2, 13:15, 15:11).

Классификационный раунд 
Брашов 
Курсивом выделен результат матча предварительного этапа, пошедший в зачёт классификационного раунда

 26 октября: Турция — Дания 3:0 (15:9, 15:5, 15:2); Нидерланды — Австрия 3:0 (15:1, 15:0, 15:0).
 27 октября: Турция — ФРГ 3:1 (19:17, 12:15, 15:7, 15:12).
 28 октября: Австрия — Дания 3:2 (15:6, 14:16, 8:15, 15:12, 15:13); Нидерланды — ФРГ 3:0 (15:8, 15:8, 15:3).
 29 октября: ФРГ — Австрия 3:0 (15:11, 15:9, 15:4); Нидерланды — Турция 3:0 (15:8, 15:8, 15:9).
 30 октября: ФРГ — Дания 3:0 (15:6, 15:4, 15:5); Турция — Австрия 3:0 (15:2, 15:3, 15:3).

Финальный этап 
Констанца 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

26 октября
 Венгрия — Югославия 3:2 (15:12, 13:15, 15:10, 14:16, 15:8); Польша — ГДР 3:2 (15:12, 10:15, 13:15, 15:3, 15:9); СССР — Чехословакия 3:0 (15:6, 15:9, 15:11); Румыния — Болгария 3:2 (13:15, 15:12, 3:15, 15:11, 15:11).

27 октября
 СССР — Югославия 3:0 (15:5, 15:5, 15:6); Болгария — Чехословакия 3:2 (11:15, 15:10, 15:8, 12:15, 15:7); ГДР — Венгрия 3:0 (15:7, 15:3, 15:13); Польша — Румыния 3:0 (15:12, 15:11, 15:5).

28 октября
 Болгария — Югославия 3:1 (12:15, 15:0, 15:5, 15:11); СССР — Венгрия 3:0 (15:11, 15:8, 15:2); Польша — Чехословакия 3:0 (15:2, 17:15, 15:10).

29 октября
 Болгария — Венгрия 3:1 (15:4, 13:15, 16:14, 15:11); СССР — ГДР 3:0 (15:11, 15:4, 15:2); Румыния — Чехословакия 3:1 (5:15, 15:11, 15:6, 16:14).

31 октября
 Румыния — Югославия 3:0 (15:7, 15:12, 15:11); Польша — Венгрия 3:1 (15:5, 15:6, 10:15, 15:12); ГДР — Чехословакия 3:0 (15:7, 15:6, 15:7).

1 ноября
 Чехословакия — Югославия 3:0 (15:2, 15:9, 15:7); ГДР — Болгария 3:0 (15:7, 15:5, 15:4); СССР — Польша 3:2 (8:15, 15:8, 15:17, 15:4, 15:10); Румыния — Венгрия 3:0 (15:8, 15:11, 15:11).

2 ноября
 ГДР — Югославия 3:0 (15:11, 15:10, 18:16); СССР — Румыния 3:0 (15:0, 15:8, 15:3); Польша — Болгария 3:2 (15:10, 15:3, 5:15, 14:16, 15:10).

Итоги

Положение команд

Медалисты 
 : Антонина Рыжова, Алиса Крашенинникова, Людмила Михайловская, Галина Чеснокова, Тамара Тихонина, Марита Авен, Валентина Волощук, Инна Рыскаль, Лидия Александрова, Валентина Каменёк, Нинель Луканина, Татьяна Рощина. Главный тренер — Олег Чехов.

 : Кристина Чайковская, Ядвига Доманьская, Мария Голимовская, Кристина Якубовская, Данута Кордачук, Кристина Крупа, Божена Кузьминьская, Юзефа Ледвиг, Ядвига Марко, Мария Сливка, Зофья Щенсневская, Лидия Жмуда. Главный тренер — Станислав Побурка.

 : Александрина Чезан, Соня Колчеру, Иляна Энкулеску, Элизабета Голосие, Дойна Иванеску, Виорика Мирион, Ана Мокану, Корнелия Морару, Дойна Попеску, Наталья Тодоровски, Лия Ваня, Елена Вердеш.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания «Янсон», 2001.
 sport-komplett.de

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1963 год в волейболе
1955
Спорт в Румынии в 1963 году
Октябрь 1963 года
Ноябрь 1963 года
Чемпионаты Европы в 1963 году
Международные соревнования по волейболу в Румынии